Sala — divisão de um edifício

Geografia 
Šaľa (distrito) — unidade administrativa da Eslováquia Meridional
Surakarta — cidade de Java Central, Indonésia, também chamada Sala
Chellah — sítio arqueológico em Rabat, Marrocos, onde se encontram as ruínas da cidade de romana de Sala Colónia

Suécia 
Sala (comuna da Suécia) — comuna da província histórica da Vestmânia
Sala (Suécia) — capital da comuna homónima

Comunas da Itália 
Sala Consilina — na região da Campania
Sala Comacina — na região da Lombardia
Santa Maria di Sala — na região de Véneto

Desambiguações de topônimos